Рейс 51 может иметь следующие значения:
 Рейс 51 Аэрофлота
 28 ноября 1964 года (Сурами)
 30 декабря 1967 года (Лиепая)

См. также 
 STS-51